Spelerpes laticeps est un synonyme attribué à deux espèces d'urodèles :
Spelerpes laticeps Brocchi, 1883, synonyme de Chiropterotriton chiropterus (Cope, 1863) 
Spelerpes laticeps Brocchi, 1883, synonyme de Pseudoeurycea leprosa (Cope, 1869) 

Synonyme d'urodèles (nom scientifique)
Hemidactyliinae